Вильяос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арланса. Занимает площадь 48,91 км². Население — 362 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса